Dorsa může být:

anglicky: hřeben, hřbet

příjmení osob
Cibele Dorsa – brazilská herečka a modelka
Daniel Dorsa – americký farmakolog

kosmické objekty
Arcadia Dorsa – horský hřeben na Marsu
hřeben na Měsíci

jiný význam
Cabernet Dorsa – odrůda vinné révy

Související články 
dorsum